Mad Max – seria filmów science-fiction w reżyserii George’a Millera:
 Mad Max
 Mad Max 2
 Mad Max pod Kopułą Gromu
 Mad Max: Na drodze gniewu
 Mad Max – gra komputerowa z 1990
 Mad Max – komputerowa gra akcji oparta na serii filmów, wydana w 2015